De iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max zijn smartphones ontworpen en ontwikkeld door Apple Inc.. De toestellen zijn de dertiende generatie van de iPhone en de opvolgers van de iPhone Xs en Xs Max die vorig jaar werden geïntroduceerd. De smartphones werden aangekondigd op 10 september 2019, samen met de iPhone 11, 7e generatie iPad, Apple Watch Series 5, Apple Arcade en Apple TV+.

Technische gegevens 

11 Pro